Алексе́й Маркиа́нович Станисла́вский (12 февраля 1865, Харьковская губерния — 23 мая 1953, Москва) — член Государственной думы III и IV созывов от Харьковской губернии, митрофорный протоиерей.

Биография 

Родился в семье священника.

По окончании Харьковской духовной семинарии со званием студента в 1886 году, был рукоположен в священники Покровской церкви в слободе Большой Пискаревке Богодуховского уезда. В 1901 году был возведен в сан протоиерея и назначен настоятелем Успенского кафедрального собора в Богодухове, каковую должность занимал вплоть до революции.

Кроме того, состоял благочинным 1-го округа Богодуховского уезда, наблюдателем уездных церковно-приходских школ, членом губернского училищного совета от духовенства, членом комиссии по введению в Богодуховском уезде всеобщего образования и блюстителем за преподаванием закона Божьего в средних и низших учебных заведениях уезда. Избирался депутатом от духовенства в уездном и губернском земских собраниях и городской думе. Был законоучителем Богодуховской женской гимназии, содействовал построению Богодуховской мужской гимназии, где впоследствии был избран почетным попечителем.

В 1905 году организовал в Богодухове отдел Союза русского народа, состоял товарищем председателя отдела.

В 1907 году был избран членом III Государственной думы от Харьковской губернии. Входил в Совет фракции правых. Состоял секретарем комиссии о мерах борьбы с пьянством, а также членом комиссий: по народному образованию, по местному самоуправлению, по вероисповедным вопросам и бюджетной.

В 1912 году был переизбран в Государственную думу. Входил во фракцию правых, после её раскола в ноябре 1916 был младшим товарищем председателя группы независимых правых. Состоял членом комиссий: бюджетной, по народному образованию, о борьбе с немецким засильем и бюджетной.

Окончил курс Санкт-Петербургского археологического института, где изучал стили храмовой архитектуры и церковную живопись. В 1913 году участвовал в создании Харьковского епархиального церковно-исторического общества и музея при нём. В 1916 году возведен в потомственное дворянство.

В 1917 году был избран членом Поместного собора Православной церкви от Харьковской епархии, входил в состав Высшего церковного совета (1917—1922). Также был членом Всеукраинского собора (1918).

После 1917 года служил настоятелем нескольких московский церквей: Князь-Владимирской церкви при Московском епархиальном доме (1917—1920), церкви иконы «Нечаянная радость» в Марьиной роще (1920—1935), церкви Спаса Нерукотворного в Гирееве (1935—1941), Казанской церкви в селе Коломенском (1941), церкви Ильи Пророка в Черкизове (1941—1945) и церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой Горе (1945—1953).

В годы Великой Отечественной войны устроил сбор средств для помощи Красной Армии и сиротам погибших воинов, был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В 1945 году участвовал в Поместном Соборе Русской Православной церкви, избравшем патриарха Алексия I. С 1946 года состоял консультантом при Хозяйственном управлении Святейшего Синода, а с 1948 — и членом Пенсионной комиссии при Синоде.

Скончался в 1953 году в Москве. Похоронен на Введенском кладбище.

Семья 
Жена — Аполлинария Александровна (1868—1958). Их дети — Валериан, Леонид, Анатолий, Мелетина, Алексей.

Награды 
Награжден набедренником (1889), скуфьей (1894), камилавкой (1898), золотым наперсным крестом (1903), орденом св. Анны 2-й степени (1909), св. Владимира 4-й (1912) и 3-й (1914) степени, правом ношения двух наперсных крестов включительно.

Кроме того, имел следующие награды:
 икона Святого Иоанна Златоуста с надписью: «За усердную беспорочную 60-летнюю пастырскую службу» (1946);
 портрет патриарха Алексия с надписью: «Всечестнейшему протоиерею отцу Алексею на молитвенную память в день его Ангела» (1950);
 золотой наперсный крест с украшениями в день 65-летия беспрерывного служения в сане священника (1951).

Сочинения 
 Один из наказов выборщиков Харьковской губернии по выборам Государственной думы; Решение о содержании духовенства в Государственной думе // Вера и разум. 1908. Т. 1. С. 537–541; Т. 2. С. 690–696.
 Речи // Вера и разум. 1909–1911, 1913.
 Доклад в Харьковский съезд епархиального духовенства. 1910. № 20.
 Речи, произнесенные членом Государственной думы 3 созыва от Харьковской губернии протоиереем Алексеем Маркиановичем Станиславским в пленарных собраниях Государственной думы в течение 1907–1912 гг. Богодухов, 1912.
 Речь // Законопроект о всеобщем обучении. 1912. Т. 1. С. 824–826.

Примечания

Источники 
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототип. альбом с портретами и биографиями. — : издание Н. Н. Ольшанского, 1913.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — : РОССПЭН, 2008.
 Протоиерей А. М. Станиславский: (Некролог) // Журнал Московской патриархии. 1953, №6.

Выпускники Харьковской духовной семинарии
Персоналии:Богодухов
Протоиереи Русской православной церкви
Члены Союза русского народа
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Похороненные на Введенском кладбище
Участники Поместного собора Русской православной церкви (1945)
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)